Zaaijer ist der Name von:

 Johanna Jacoba Petronella Zaaijer (1916–1995) niederländische Biologin
 Johannes Henricus Zaaijer (1876–1932), niederländischer Mediziner
 Teunis Zaaijer (1837–1902), niederländischer Mediziner